100 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji pływackich, które odbyły się podczas XXVIII Igrzysk Olimpijskich. Eliminacje i półfinał miały miejsce 18 sierpnia, a finał 19 sierpnia. 

Złoty medal zdobyła Australijka Jodie Henry, uzyskując w finale czas 53,84. Srebrny medal wywalczyła mistrzyni olimpijska z 2000 roku, Inge de Bruijn z Holandii. De Bruijn pokonała dystans 100 m kraulem o 0,32 s wolniej od Henry. Na trzecim miejscu z czasem 54,40 uplasowała się reprezentantka Stanów Zjednoczonych Natalie Coughlin.

Wcześniej, w drugim półfinale Jodie Henry pobiła o 0,14 s rekord świata swojej rodaczki Lisbeth Lenton, uzyskując czas 53,52.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie greckim (UTC+03:00) oraz polskim (CEST).

Rekordy 
Przed zawodami rekord świata i rekord olimpijski wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Wyniki

Eliminacje

Półfinały

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał

Przypisy 

100 m stylem dowolnym kobiet